El término tráiler puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un tráiler (remolque), un tipo de remolque cuya parte delantera se apoya y articula sobre el vehículo tractor;
 a un tráiler (publicidad) o «cortos», un avance cinematográfico.